Речкуновский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Тальменском районе Алтайского края России. Административный центр — село Речкуново.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 311 человек, в том числе 143 мужчины и 168 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 Барсуково (село) — 
 Речкуново (село, административный центр) —

Примечания 

Сельские поселения Алтайского края
Муниципальные образования Тальменского района